Ricardo Pereira (ator) — ator e cantor português (n. 1979)
 Ricardo Miguel da Silva Pereira — jogador português de hóquei em patins (n. 1978)
 Ricardo Araújo Pereira — humorista português (n. 1974)
 Ricardo Domingos Barbosa Pereira — futebolista português que atua no  (n. 1993)

Desambiguações de antropônimos